Obří slalom žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 se konal ve čtvrtek 18. února 2021 jako pátý a předposlední ženský závod světového šampionátu v Cortině d'Ampezzo. Úvodní kolu se jelo od 10 hodin a druhé na něj navázalo ve 13.30 hodin. Do technické disciplíny probíhající na sjezdovce Olympia delle Tofane nastoupilo 98 slalomářek ze 43 států. 

Obhájkyní zlata byla lídryně průběžné celkové klasifikace Světového poháru Petra Vlhová ze Slovenska, která obsadila dvanácté místo.

Medailistky 
Mistryní světa se stala 29letá Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, která na titul útočila z třetího místa po prvním kole a druhou nejrychlejší jízdou ve druhé části závodu si zajistila trofej. V Cortině navázala na vítězství ze super-G a třetí místo ze sjezdu.  Jako čtvrtá šampionka ovládla v jediném ročníku super-G a obří slalom. Navázala tím na Alexandru Meissnitzerovou (1999), Anju Pärsonovou (2005) a Annu Veithovou (2015).  Stala se také první švýcarskou vícenásobnou šampionkou z jediného mistrovství od roku 1987, kdy Erika Hessová s Marií Walliserovou dosáhly téhož výkonu, respektive celkově čtvrtou takovou ženou. Její osmý cenný kov znamenal v historických tabulkách švýcarského týmu druhé místo za Pirminem Zurbriggenem. 

S minimální ztrátou dvou setin sekundy vybojovala stříbo 25letá Američanka Mikaela Shiffrinová, která vyhrála úvodní jízdu. Vylepšila tak bronzové postavení z Åre 2019 a vyrovnala umístění ve Svatém Mořici 2017. Na probíhajícím šampionátu si připsala třetí medaili po výhře v superkombinaci a třetím místu ze super-G. Celkově si z mistrovstvích světa odvezla jubilejní desátou medaili, rekordní počet mezi americkými lyžaři. 

Bronz získala 23letá Rakušanka Katharina Liensbergerová díky nejrychlejšímu zajetému času ve druhém kole. Celkově za vítězkou zaostala o devět setin sekundy. Na světových šampionátech dosáhla na druhou individuální medaili, jíž navázala na dva dny starý titul z paralelního závodu.

Výsledky

Reference 

Obří slalom žen